Markt (winkel)
Venten